О́скар Море́лли (настоящее имя и фамилия — О́скар Бонфи́льо Мо́уетт) () (4 февраля 1936, Гуаймас, Сонора, Мексика — 6 июня 2005, Мехико, Мексика) — выдающиеся мексиканский актёр театра, кино и дубляжа. Имя Оскара Морелли вписано золотыми буквами в историю мексиканского театра и кино.

Биография 
Родился 4 февраля 1936 года в Гуамасе в семье футбольного вратаря Оскара Бонфильо и Мерседес Моуетт. После окончания школы поступил в военный колледж, но, проучившись 2 года, перевёлся в театральную академию Андреса Солера, где являлся учеником Секи Сано — мексиканского актёра, режиссёра и хореографа японского происхождения. В мексиканском кинематографе дебютировал в 1963 году и с тех пор снялся в 60 работах в кино и телесериалах. Фильм «Есения», а также телесериалы «Узурпаторша», «Личико ангела», «Мачеха» и «Наперекор судьбе» оказались наиболее популярными проектами с участием актёра.

Скончался 6 июня 2005 года, в возрасет 69 лет, в Мехико от остановки дыхания. Похоронен на кладбище Пантеон.

Личная жизнь 
Оскар Морелли был женат на актрисе Марии Эухении Риос, которая родила ему четверых детей — троих сыновей, Андреса, Оскара, Густаво, и дочь — Марию Эухению-младшую. Андрес и Оскар также стали актёрами.

Фильмография 
1
Наперекор судьбе (сериал, 2005 — …)
Contra viento y marea … General Valdez

2
Мачеха (сериал, 2005—2007)
La madrastra … Director de Cárcel

3
Estúpidos, basado en hechos reales (2004)
… Chico X; короткометражка

4
За один поцелуй (сериал, 2000—2001)
Por un beso … Don Clemente Fuentes

5
Личико ангела (сериал, 2000—2001)
Carita de ángel

6
Друзья навеки (сериал, 2000)
Amigos X siempre … Maximo

7
Тюрьма 3 (1999)
Reclusorio III

8
Мятежная душа (сериал, 1999)
Alma rebelde … Evaristo

9
Мальчик, пришедший с моря (сериал, 1999)
El niño que vino del mar

10
В пылу злости (сериал, 1998)
Rencor apasionado … Ernesto

11
Узурпаторша (сериал, 1998 — …)
La usurpadora … Judge Castro

12
El caporal (1997)
… Omar

13
Ураган (сериал, 1997)
Huracán … Don Mariano

14
Навсегда (сериал, 1996)
Para toda la vida … Padre Cristóbal

15
Виновность (сериал, 1996)
La culpa … Lic. Salgado

16
Зов крови (1996)
El llamada de la sangre

17
Мария Хосе (сериал, 1995)
María José … Mauro

18
Полет орлицы (сериал, 1994)
El vuelo del águila … Ignacio Martínez Pinillos

19
Repartidores de muerte (1993)
… Manoel Razo

20
El gato con gatas (1992)
… Roque

21
Judicial pero honrado (1991)
… (в титрах: Oscar Moreli)

22
Сила любви (сериал, 1990)
La fuerza del amor … Damián (1990)

23
Transplante a la mexicana (1990)
… Tres Guerras (в титрах: Óscar Moreli)

24
Цветок и корица (сериал, 1989)
Flor y canela … Manuel

25
Умираю, чтобы жить (сериал, 1989)
Morir para vivir

26
Pobres ricos (1989)

27
Я не верю мужчинам (сериал, 1988—1991)
Yo no creo en los hombres … Lic. Salas

28
Тихая любовь (сериал, 1987—1988)
Amor en silencio … Julián

29
Женщина, случаи из реальной жизни (сериал, 1985 — …)
Mujer, casos de la vida real

30
Гваделупе (сериал, 1984)
Guadalupe … Leopoldo

31
Todo un hombre (1983)

32
Девушка из предместья (сериал, 1979) (ремейк телесериала Мария из предместья (1995))
Muchacha de barrio … Eugenio

33
Договор любви (сериал, 1977)
Pacto de amor

34
Продолжение войны (1976)
Longitud de guerra

35
Палома (сериал, 1975)
Paloma … Lic. Gil

36
Un amor extraño (1975)
… Arquitecto Andrés Valdés

37
La mafia amarilla (1975)

38
Треугольник (сериал, 1974)
La tierra … Ornelas, (1974)

39
Гиена (сериал, 1973)
La hiena … Coronel Pedro Montero

40
Те годы (1973)
Aquellos años … Gen. Leandro Valle

41
Учительница (сериал, 1971)
La maestra

42
Есения (1971)
Yesenia

43
Музыкант (сериал, 1970)
El mariachi … El Tacon

44
Эмилиано Сапата (1970)
Emiliano Zapata

45
Quinto patio (1970)
… Gregorio

46
Конституция (сериал, 1970)
La constitución

47
Ты — моя судьба (сериал, 1969)
Tú eres mi destino

48
Blue Demon contra las invasoras (1969)

49
Cuatro hombres marcados (1968)

50
María Isabel (1968)
… Leobardo Rangel (в титрах: Óscar Moreli)

51
Фелипа Санчес, сварщица (сериал, 1967)
Felipa Sanchez, la soldadera … Anselmo (1967)

52
La guerrillera de Villa (1967)
… Capitán

53
Мария Исабель (сериал, 1966)
Maria Isabel … Leobardo (1966)

54
Жизненный аргумент (сериал, 1966)
La razón de vivir

55
Головокружение (сериал, 1966)
Vértigo

56
La recta final (1966)
… Claudio Fabre

57
Los tres farsantes (1965)
… Pablo Neira (эпизод El Erudito)

58
El juicio de Arcadio (1965)

59
Canción del alma (1964)
… Raul

60
Неприкаянные сердца (сериал, 1963)
La mesera … Pepe

См. также 
 Оскар Бонфильо (1905-87)
 Оскар Бонфильо (1959)

Ссылки 
 Подробная биография с информацией о смерти.
 Воспоминания об Оскаре Морелли.
 Досье с фильмографией на сайте КиноПоиск.

Умершие от остановки дыхания
Актёры по алфавиту

Актёры озвучивания Мексики